«Кровь на 148 км» (, ) — югославский фильм режиссёра Николы Тановера. Психологическая драма, основанная на реальной истории о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли несколько пассажиров рейсового автобуса. Признан лучшим югославским фильмом 1958 года и награждён призом «Большая Золотая Арена» — главной наградой кинофестиваля в Пуле. Согласно опросам журналистов лента занимает второе место в списке лучших работ национального кинематографа за всю историю его существования.

Сюжет 
Дождливой ночью на трассе между Белградом и Загребом в пассажирский автобус врезается грузовик. Аварию спровоцировал третий автомобиль, водитель которого скрылся с места преступления. Его номерной знак начинается на «Н-8». Дальнейший сюжет возвращает зрителя к событиям, предшествующим аварии. Пассажиры — студентка консерватории, журналист, фотограф и многие другие случайные люди, заполняют автобус, выбирают места. Одновременно развивается история водителя грузовика и его сына, сопровождающего отца в рейсе. Главной напряжённой интригой картины становится известная с самого её начала информация о количестве жертв и местах, на которых погибнут пассажиры. Те же, в свою очередь, на протяжении всего повествования знакомятся друг с другом, пересаживаются на новые места ближе к собеседнику. Или наоборот, рассаживаются в разные концы салона в результате размолвки. Кто из них окажется на роковых местах, неизвестно до трагического финала.

В ролях 
 Джурджа Ивезич — Альма Новак
 Борис Бузанчич — журналист Борис
 Антун Врдоляк — фотограф
 Ваня Дрэч — Крешо
 Мира Николич — водитель
 Мира Николич — молодая мама
 Нела Ержишник — сестра Якупеца

Критика 
Один из самых известных хорватских фильмов в равной степени отличается впечатляющей актёрской и режиссёрской работой, а также монтажом. Многослойные характеры персонажей, неослабевающий ритм ленты являются практически образцовыми. За счёт них создаётся типичный югославский микрокосм времени, панорама социально разнообразного, сложного общества. Тёмная и зловещая, как и положено триллеру, лента при этом полна жизни. Однако ряд сюжетных линий не вполне убедителен.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Югославии
Фильмы-триллеры Югославии
Фильмы на хорватском языке